Brainard – comune degli Stati Uniti d'America, nel Nebraska
 Joe Brainard – poeta, scrittore e pittore statunitense
 99928 Brainard – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Brainerd (disambigua)